Ноль (или нуль, от  — никакой) — неоднозначный термин.

Математика  и информатика 
 Ноль — целое число (0), которое при сложении с любым числом или вычитании из него не меняет последнее, то есть даёт результат, равный этому последнему; умножение любого числа на ноль даёт ноль.
 Машинный ноль — числовое значение с таким отрицательным порядком, которое воспринимается компьютером как ноль.
 Нулевой вектор — вектор, начало которого совпадает с его концом.
 Нуль функции —  элемент из её области определения, в котором она принимает нулевое значение.
 Нуль-терминированная строка — представление строк в языках программирования, когда концом строки считается первый встретившийся нуль-символ (NUL).
 Отрицательный и положительный ноль.

Наука и техника 
 Абсолютный нуль температуры.
 Нулевой рабочий провод — провод, соединяющий между собой нейтрали электроустановок в трёхфазных электрических сетях.
 Нулевая гипотеза — гипотеза, которая проверяется на согласованность с имеющимися выборочными (эмпирическими) данными.
 Нулевая отметка — отметка шкалы измерительного прибора, соответствующая нулевому значению измеряемой величины.

Персоналии 
 Ноль, Герман (; 1879—1960) — немецкий философ и теоретик педагогики.
 Ноль, Клеменс (; 1826—1907) — немецкий педагог.
 Ноль, Людвиг (; 1831—1885) — немецкий музыкальный писатель.

Фильмы 
 «Ноль» () — американский короткометражный анимационный фильм (2006 г.).
 «Ноль» — российский фильм ужасов (2010 г.).
 «Ноль» — российский криминальный фильм (2017 г.)

Другие значения 
 Ноль (группа) — российская рок-группа.
 Под ноль (причёска) — полное сбривание всех волос с головы.
 0 (альбом) — альбом исландской группы Low Roar.

См. также 

 UTC±0 — базовый часовой пояс.
 0 год
 0-е годы
 0 января
 0 марта
 
 
 
 
 
 Нолль
 Нульмерное пространство

Примечания